Santos Romero puede hacer referencia a:

Antonio Santos Romero, político mexicano.
José Santos Romero, exfutbolista argentino.
Martín Santos Romero, político español.